Conon (bevelhebber) (ca. 444-392 v.Chr.), Atheens vlootvoogd
 Conon van Samos, astronoom en geograaf
 Konon, mythograaf 
 paus Conon (+687), paus (686-687)
 Conon de Béthune, Frans edelman en troubadour
 Conon, een rivier in Loir-et-Cher
 Conon, een rivier in Schotland